Жалтырколь () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Жибек Жолы. Код КАТО — 113433200.

География 
Село расположено возле одноимённого озёра, в западной части района, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 11 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Жибек Жолы.

Абсолютная высота — 377 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -4,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,4°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: разъезд 42 — на северо-востоке, станция Бабатай — на юго-востоке, село Жибек Жолы — на севере, село Волгодоновка — на востоке.

Восточнее села проходит автодорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через города Костанай, Астана, Караганда»

Население 
В 1989 году население села составляло 452 человек (из них русские — 32%, казахи — 26%, немцы — 32%).

В 1999 году население села составляло 406 человек (196 мужчин и 210 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 593 человека (290 мужчин и 303 женщины).

Улицы 

Всего — 37 улиц.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1906 году
Населённые пункты Аршалынского района
Переименованные населённые пункты Казахстана